Али́-Баба́ () — главный герой арабской сказки «Али-Баба и сорок разбойников», 270-й сказки сборника «Тысяча и одна ночь».

В Европе сказка появилась в XVIII веке во французском переводе, но оригинальный текст был опубликован только в 1910 г. У Али-Бабы есть более успешный брат Касим и жена Зейнаб. Работая лесорубом, Али-Баба неожиданно узнаёт тайну волшебной пещеры, где разбойники прячут свои сокровища, и сказочно обогащается. После смерти брата его жена, Фатима, переезжает к нему в дом.

См. также 
 Робин Гуд

Примечания

Литература 
 

 
Вымышленный мусульмане